Die Abkürzung SIH bezeichnet:
 Schwangerschafts-induzierte Hypertonie, andere Bezeichnung für Gestationshypertonie
 Schmid Industrie Holding, eine österreichische Beteiligungsgesellschaft in der Baustoffbranche
 Somatotropin-Inhibitory Hormone, andere Bezeichnung für Somatostatin

SIH